A Orquestra  Filipina () é a orquestra nacional das Filipinas e é a orquestra residente da Centro Cultural das Filipinas. O maestro principal e também diretor musical é Olivier Ochanine.

A Orquestra Filarmônica Filipina tem sede em Manila e foi inaugurada dia 15 de maio de 1973 sob o comando do diretor musical Luis Valencia, com Julian Quirit servindcomo concertmaster. Seis anos depois, Imelda Marcos tornou-se a primeira-dama das Filipinas, e pediu a Oscar Yatco para reorganizar a orquestra. Em 1982 a orquestra tornou-se uma orquestra sinfônica com reportório de obras mundiais.

A orquestra apresentou-se com renomados maestros, como Mendi Rodan, Piero Gamba, Yaacov Bergman e Nicholas Koch.

Ver também

 Lista de orquestras

Filarmonica Filipina
Manila